Pristis clavata é um peixe-serra da família Pristidae encontrado na Austrália tropical.

Ligações externas 
 

clavata
Peixes descritos em 1906
Pristidae